Dattiner Bach ist der deutsche Name folgender Flüsse:

 Venclůvka, linker Nebenfluss der Lučina in Tschechien
 Datyňka, linker Nebenfluss der Lučina in Tschechien